Ше́рли Ба́рбара Стри́кленд де ла Ха́нти AO (;  — ) — австралийская легкоатлетка, трёхкратная олимпийская чемпионка. Выиграла больше олимпийских медалей в беге, чем любой другой австралийский спортсмен.

Биография 
Родилась в семье рабочего-золотоискателя, который был спортсменом-любителем. В 1946 году с отличием окончила университет Западной Австралии со степенью бакалавра в области физики. Впервые в Олимпийских играх участвовала в 1948 году, где завоевала три медали — серебро и две бронзы (в забеге на 200 метров финишировала третьей, но из-за ошибки организаторов бронза была вручена американке Одри Паттерсон). В 1952 году в Хельсинки выиграла золото и бронзу. На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне завоевала две золотых медали.

На церемонии открытия Олимпийских игр 2000 года в Сиднее Шерли Стрикленд была среди тех, кому была доверена честь вынести олимпийский флаг.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Шерли Стрикленд в Британской энциклопедии 
 

Бегуны на короткие дистанции Австралии
Бегуны с барьерами Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1948 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1956 года
Члены ордена Британской империи